Jardim de Piranhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jardim de Piranhas (ort), Rio Grande do Norte, 
 Jardim de Piranhas (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar